Плексипп () — персонаж древнегреческой мифологии. Сын Финея и Клеопатры. Ослеплен отцом и заточен вместе с братом из-за козней мачехи. Либо зарыт в землю, позже освобожден Бореадами, а затем отправился в плавание вместе с аргонавтами. По Филарху, Асклепий исцелил его и брата.

Примечания 

Герои древнегреческих мифов
Поход аргонавтов
Фракия в древнегреческой мифологии